BMW Championship steht für:

 BMW Championship (PGA Tour), Golfturnier auf der PGA Tour
 BMW PGA Championship, Golfturnier auf der PGA European Tour

Siehe auch:
 BMW Open